Пыжице:

 Пыжице — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Пыжицкий повят.
 Пыжице — гмина (волость) в Польше, входит в Пыжицкий повят, Западно-Поморское воеводство.